

Astronomia
 302652 Hauke – asteroide della fascia principale

Persone
 Max Hauke – fondista austriaco
 Tobias Hauke – hockeista su prato tedesco

Pagine correlate
 Von Hauke